The Scarlet Lady – cortometraggio del 1915 diretto da George Nichols
 The Scarlet Lady – film del 1922 diretto da Walter West
 The Scarlet Lady – film del 1928 diretto da Alan Crosland
 La donna scarlatta (The Scarlet Lady) – film del 1969 diretto da Jean Valère